Die Mannschaftseuropameisterschaften der Herren und Damen 2000 im Squash fanden vom 26. bis 29. April 2000 in Wien in Österreich statt. Insgesamt traten 20 Mannschaften bei den Herren und 19 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 28. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 23. Austragung.

Die Titelverteidiger aus England gewann einmal mehr den Titel bei den Herren und den Damen. Die Herrenmannschaft um Simon Parke, Paul Johnson, Del Harris, Mark Chaloner und Peter Marshall besiegte im Finale Frankreich mit den Spielern Thierry Lincou, Renan Lavigne, Jean-Michel Arcucci, Grégory Gaultier und Romain Tenant mit 4:0. Bei den Damen besiegten Cassie Campion, Linda Charman, Stephanie Brind und Tania Bailey ihre deutschen Konkurrentinnen Sabine Schöne, Sabine Baum, Daniela Grzenia und Karin Berière im Endspiel mit 3:0.

Herren

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Halbfinale, Finale

Plätze 5–8

Plätze 9–12

Plätze 13–16

Plätze 17–20

Damen

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Halbfinale, Finale

Plätze 5–8

Plätze 9–12

Plätze 13–16

Plätze 17–19

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

2000
Squashturnier 2000
Squashturnier in Wien